O cubo de um número é igual a este número multiplicado por si próprio três vezes, ou seja, é elevado à potência 3:

Por exemplo, .

O cubo de um número  é o volume de um cubo de aresta , de onde vem o nome.

Tabela 
Um cubo de um número natural chama-se um cubo perfeito. A tabulação de cubos perfeitos vem já da Babilónia.. Os primeiros cubos perfeitos são :

Ver também
Raiz cúbica

Aritmética elementar